Гиссар может означать:

 Гиссар — город республиканского подчинения в Таджикистане.
 Гиссар — упразднённый район республиканского подчинения в Таджикистане.
 Гиссар — административная единица в Бухарском ханстве и в Бухарском эмирате.
 Тепе-Гиссар — древнее поселение в Иране.